

Pessoas
Peter Sallis - um ator, comediante e dublador inglês.      Silvestre A. Salles - poeta, musico

Localidades
Sallis (Mississippi) - uma cidade localizada no estado americano de Mississippi

Desambiguações de sobrenomes